SoundConverter — компьютерная программа для конвертирования аудиоформатов в операционной системе Linux. Кроме того, программа имеет функцию извлечения аудиодорожек из видеофайлов. Для чтения и конвертирования файлов используется мультимедийный фреймворк GStreamer и другие кодеки.

Описание 
Программа написана на языке программирования Python. Графический интерфейс основан на библиотеках GTK+ и соответствует спецификациям GNOME HIG.

Входные форматы 
 Аудиоформаты — WAV, WavPack, FLAC, APE, ALAC, M4A,  (SHN), MPC, MP3, Ogg Vorbis, AAC, DTS, AC3.
 форматы трекерной музыки — MOD, XM, S3M, SID и другие.
 Видеоформаты — AVI, MPEG, MOV.

Выходные форматы 
MP3, Ogg Vorbis, AAC, WAV и FLAC.

SoundConverter может использовать GNOME Audio Profiles — профили с пользовательскими, заранее установленными параметрами конвертирования.

Таблица. Настраиваемые параметры в выходных аудиоформатах.

Используемые программные компоненты 
 GStreamer.
 LAME — конвертирование в формат MP3.
 Python — интерпретатор.
 PyGTK, Python-gnome — отрисовка графического интерфейса.

См. также 
 MEncoder

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт SoundConverter.
 Страница разработки SoundConverter на Launchpad.

Свободные музыкальные редакторы
Свободное программное обеспечение, написанное на Python